Daniel Kaczorowski (1952-), joueur français de rugby à XV ;
 Ryszard Kaczorowski (1919-2010), homme politique polonais.

en:Kaczorowski